Я́нник Шва́ллер (; ) — швейцарский кёрлингист.

В составе мужской сборной Швейцарии призёр . В составе юниорской мужской сборной Швейцарии чемпион и призёр . Чемпион Швейцарии среди мужчин, смешанных команд, смешанных пар, юниоров.

Играет на позициях  и . Скип команды.

Достижения 
 : серебро (, ).
 : золото (, ), серебро (, , ).
 : золото (, ), серебро ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (), серебро ().
 : золото (2014, 2015).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Его отец — Кристоф Шваллер, а дядя, брат отца — Андреас Шваллер; оба — известные швейцарские кёрлингисты, много лет играли в одной команде (и как клубная команда, и как мужская сборная Швейцарии), в том числе и на , где команда Швейцарии завоевала бронзовые медали.

Начал заниматься кёрлингом в 2007, в возрасте 12 лет.

В июле 2022 женился на кёрлингистке, партнёрше по смешанному парному кёрлингу Бриар Хюрлиман.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Curling World Cup»
 
 Team Yannick Schwaller | Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу